Castellón steht für:

 Castellón de la Plana, Castelló de la Plana, eine Stadt in Spanien
 Provinz Castellón, eine Provinz in der spanischen Autonomen Region Valencia

Castellón ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Castellón (* 1993), chilenischer Fußballspieler